Concerto pour deux pianos et orchestre n° 10 de Wolfgang Amadeus Mozart
 Concerto pour deux pianos et orchestre de Max Bruch
 Concerto pour deux pianos  d'Igor Stravinsky
 Concerto en ré mineur pour deux pianos et orchestre de Francis Poulenc